Sargent steht für:
 Sargent (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sargent-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Sargent ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sargent (Florida)
 Sargent (Georgia)
 Sargent (Kalifornien)
 Sargent (Missouri)
 Sargent (Nebraska)
 Sargent (Texas)
 Sargent Corners (New Hampshire)

Siehe auch:
 Sargant
 Sergeant (Begriffsklärung)
 Sargeant
 Sergent (Begriffsklärung)